Марианна Диккерсон (; 14 ноября 1960, Сент-Джозеф, Иллинойс, США — 14 октября 2015) — американская легкоатлетка, серебряный призёр чемпионат мира в Хельсинки (1983).

Спортивная карьера 

Заметные результата показывала уже в средней школе и выступая за Университет штата Иллинойс.

В 1982 году она была третьей на Grandma’s Marathon. Заняв третье место на марафоне Эйвона с результатом 2:33:45 и став второй на национальном отборе в Лос-Анджелесе, получила право выступать на мировом первенстве в Хельсинки (1983). Там спортсменка установила свой личный рекорд (2:31:09) и стала серебряным призёром соревнований.

В последующем травмы не позволяли легкоатлетке добиваться хороших результатом, в том числе — выступить не летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе (1984).

Среди других крупных успехов — победа на Балтиморском марафоне в 1988 г. с результатом 2:41:05.

После получения степени в области инженерии она окончила Гарвардскую школу бизнеса. В 2015 г. вернулась в среднюю школу, которую окончила много лет назад, в качестве помощника тренера.

Источники 

 https://www.iaaf.org/athletes/united-states/marianne-dickerson-80725
 http://www.news-gazette.com/news/local/2015-10-16/life-remembered-marianne-dickerson.html

Бегуны на средние дистанции США
Марафонцы США
Выпускники Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне
Выпускники Инженерного колледжа Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне
Выпускники Мичиганского университета
Выпускники Инженерного колледжа Мичиганского университета